Felipe de Castilla puede referirse a las siguientes personas:

 Felipe de Castilla (1231-28 de noviembre de 1274), infante de Castilla, hijo del rey Fernando III de Castilla y de la reina Beatriz de Suabia.
 Felipe de Castilla (1292-1327), infante de Castilla, hijo del rey Sancho IV de Castilla y de la reina María de Molina.
 Felipe I de Castilla (1478-1506), rey de Castilla junto a su esposa la reina Juana I de Castilla, hija de los Reyes Católicos.